Der Kanton Brassac-les-Mines ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Issoire im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 57 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Chaméane und Vernet-la-Varenne → Le Vernet-Chaméane

2016: Fusion Nonette und Orsonnette → Nonette-Orsonnette

Brassaclesmines